Dschudaida, mit Artikel al-Dschudaida,  bzw. , steht für folgende Ortsnamen:
 Dschudaida al-Schat, Stadt in der Provinz Dijala, Irak
 Jadeidi-Makr, Ortschaft im nördlichen Israel
 Jdeideh, Gemeinde im Gouvernement Libanonberg, Libanon
 Jdeide, Dorf im Norden des Distrikts Baalbek, Libanon
 Jdeideh Marjayoun oder Jdeidet Marjeyoun, Dorf im Distrikt Marjeyoun, Gouvernement Nabatieh, südlicher Libanon
 Jdeideh oder Jdeideh, Keserouan, Dorf im Distrikt Keserouan, Libanon
 al-Judeida, Dorf im Gouvernement Jenin, Palästina
 al-Dschudaide (Jdeideh), Stadtteil von Aleppo, Syrien
 Jdeidat Artouz, Dorf im Distrikt Qatana, Syrien
 Jdeidat al-Wadi, Dorf im Distrikt Qudsaya, Syrien
 Jdeidat Yabous, Dorf im Distrikt Qudsaya, Syrien
 al-Judaydah, Mhardeh, Dorf im Distrikt Mhardeh, Syrien
 al-Judaydah, Salamiyah, Dorf im Distrikt Salamiyah, Syrien
 Judaydat al-Khas, Dorf im Distrikt Douma, Syrien